Stenella (weekdieren), uitgestorven geslacht van weekdieren
 Stenella (dolfijnen), geslacht der gevlekte dolfijnen